Orpheus puede hacer referencia a:

La forma de escribir Orfeo en latín o en inglés

Títulos de obras artísticas o literarias
 Orpheus (Liszt), poema sinfónico
 Orpheus (ballet), de George Balanchine, 1948
 Orpheus (banda)
 Orpheus (Stargate SG-1), episodio de una serie de televisión
 Orpheus (juego de rol), de Mundo de Tinieblas